Прюне́ () — франкоязычные топоним и фамилия.

Топоним 
 Прюне (Ардеш) — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Прюне (Верхняя Гаронна) — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Гаронна.
 Прюне (Канталь) — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.

 Фамилия 
 Прюне, Сирил — французский кёрлингист.

 См. также 
 Прюне-э-Бельпюи — коммуна во Франции, в департаменте Восточные Пиренеи.
 Ла-Саль-Прюне''' — коммуна во Франции, в департаменте Лозер.